Swratka kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Svratka (ort), Vysočina, Okres Žďár nad Sázavou, 
 Radešínská Svratka, ort, Vysočina, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar